Weißer Knollenblätterpilz bezeichnet mehrere Arten aus der Gattung der Wulstlinge (Amanita):
 bei kegelförmigem Hut ist damit der Kegelhütige Knollenblätterpilz (Amanita virosa) gemeint,
 bei flachem Hut dagegen der Frühlings-Knollenblätterpilz (Amanita verna).
 Daneben existiert eine weiße Variante des Gelben Knollenblätterpilzes (Amanita citrina)
 und eine weiße Variante des Grünen Knollenblätterpilzes (Amanita phalloides var. alba)